Shuker ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Shuker (* 1974), neuseeländischer Autor
 Karl Shuker (* 1959), britischer Zoologe
 Lucy Shuker (* 1980), britische Rollstuhltennisspielerin